Amarjeet Mishra (7 de junho de 2000) é um futebolista indiano que joga como defesa lateral em CD Estrela na liga afl em Lisboa, Portugal.

Vida pessoal
Nasceu em Balarampur, Utttar Pradesh.

Ele representou em Qualificações em Campeonato Asiático de Futebol Sub-19, No irã.

Depois estava no time de preparação para a Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2017 da Índia.

Ligações externas 

 https://twitter.com/indfootiepedia/status/1141937369148350464
 http://amarjeetmishra12.blogspot.com/2016/06/amarjeet-mishra_1.html
 https://www.sportsmalayalam.com/indian-defender-amarjeet-mishra-signs-for-portuguese-side-cd-castrela/amarjeet-mishra/

Nascidos em 2000
Futebolistas da Índia